Sophie Philippine Elisabeth Justine van Frankrijk (Versailles, 27 juli 1734 — aldaar, 2 maart 1782) was de zesde dochter en het achtste kind van koning Lodewijk XV van Frankrijk en koningin Maria Leszczyńska. Ze was beter bekend als Madame Sophie.

Sophie is minder bekend dan haar zusters. Haar geboorte in het Kasteel van Versailles was betrekkelijk stil en er werd weinig aandacht aan geschonken. In tegenstelling tot de andere kinderen van Lodewijk XV werd Sophie samen met haar oudere zuster Victoire en jongere zusters Thérèse (zij stierf op 8-jarige leeftijd) en Louise Marie opgevoed in de Abdij van Fontevraud.

Sophie had een verlegen en een terughoudende houding en werd als lelijk en oninteressant beschouwd. Ze oefende geen enkele invloed uit op het Hof in Versailles en liet zich leiden door haar oudere zuster Adélaïde die ze volgde in haar haat tegen hun vaders maîtresses zoals Madame de Pompadour en later Madame du Barry. Sophie was een van de vier koninklijke dochters die hun ouders overleefden, Marie Louise stierf in 1733, toen stierf haar oudere broertje Philippe ook in 1733, daarna stierf Thérèse in 1744, daarna Henriëtte Anne in 1752 die een tweelingzuster was van Louise Elisabeth die stierf in 1759 en daarna stierf haar oudste broer Lodewijk Ferdinand die de erfgenaam was van Lodewijk XV en de Dauphin in 1765. Haar moeder, de koningin, stierf in 1768 en haar vader, de koning, in 1774. Sophie zelf stierf in 1782 en werd gevolgd door haar jongere zuster Louise Marie in 1787. Victoire stierf in 1799 en Adélaïde in 1800. Ze werd bijgezet in de koninklijke grafkelder van de kathedraal van Saint-Denis. De graven werden tijdens de Franse Revolutie geplunderd.

Huis Bourbon
Frankrijk, S